Die Segunda División 2017/18 (offiziell LaLiga 1|2|3) war die 87. Saison der zweiten spanischen Liga. Die Saison begann am 18. August 2017 und endete am 16. Juni 2018 mit dem Finale der Play-Offs. Meister wurde Rayo Vallecano.

Vor der Saison 
Die 22 Mannschaften trafen an 42 Spieltagen jeweils zweimal aufeinander. Die zwei besten Mannschaften stiegen direkt in die Primera División auf. Die Teams auf den Plätzen Drei bis Sechs ermittelten in den Play-Offs den dritten Aufsteiger. Reservemannschaften waren nicht aufstiegsberechtigt. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen der Sporting Gijón, CA Osasuna und der FC Granada teil. Aufgestiegen aus der Segunda División B waren Cultural Leonesa, der Lorca FC, Albacete Balompié und der FC Barcelona B.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Play-Offs 
An den Play-Offs nehmen die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs der regulären Saison teil. Im Halbfinale traf der Sechste auf den Dritten (7. und 10. Juni) und der Fünfte auf den Vierten (6. und 9. Juni), die beiden Sieger spielen in zwei Finalbegegnungen gegeneinander (13. und 16. Juni 2018). Der Sieger qualifiziert sich als dritter Aufsteiger für die Primera División 2018/19.

Halbfinale

Finale

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. – Rayo Vallecano
 2. – SD Huesca
 5. – Real Valladolid

 Absteiger in die Segunda División B
 19. – Cultural Leonesa
 20. – FC Barcelona B
 21. – Lorca FC
 22. – Sevilla Atlético

 Absteiger aus der Primera División
 Deportivo La Coruña
 UD Las Palmas
 FC Málaga

 Aufsteiger in die Segunda División
 RCD Mallorca
 Rayo Majadahonda
 FC Elche
 Extremadura UD

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com
 Tabelle und alle Saisonspiele auf kicker.de
 Torjägerliste auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2017/18
Fußballsaison 2017/18